Jerzy Giedymin, un philosophe et historien des sciences d'origine polonaise (1925 - 1993).

Voir aussi 
 Gediminas, grand-duc de Lituanie.